Krzysztof Grzesiowski – polski dziennikarz
 Krzysztof Grzesiowski (ur. 1981) – polski siatkarz